Раи́са Алекса́ндровна Кире́ева (род. 27 мая 1929, Москва, СССР) — советский и российский историк, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, специалист в области историографии России, лауреат премии имени В. О. Ключевского (2014).

Биография 
Родилась 27 мая 1929 года в Москве.

Окончила Московский историко-архивный институт.

В 1964 году в Институте истории АН СССР защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «В. О. Ключевский, как историк русской исторической науки»

В 1986 году защитила докторскую диссертацию, тема: «История русской историографии (1850-е — 1917 г.)» (специальность 07.00.09. — Историография, источниковедение и методы исторического исследования).

Работает в Институте российской истории РАН.

Автор нескольких книг и многочисленных статей и очерков; публикатор и комментатор рукописного наследия русского историка В. Ключевского.

Область научных интересов: отечественная историография, история России, методология и методы исторического исследования, археография.

Научно-организаторская деятельность:
 Член Ученого совета ИРИ РАН, Московского государственного педагогического университета, научного общественного Совета и бюро «Наследие декабристов», музея В. О. Ключевского в Пензе.

Член редакционной коллегии:
 История и историки. Историографический вестник
 Историки России XVIII — начала XX века
 В. О. Ключевский в истории науки и культуры и других

Научный консультант фильмов «Первенцы свободы» (Центрнаучфильм), «Звезда пленительного счастья» (Ленфильм), «Великие реки мира: Волга» (французско-советский телефильм), «В. О. Ключевский» (Останкинско — Саратовский телефильм).

Научные труды

Монографии 
 В. О. Ключевский как историк русской исторической науки. — М.: Наука, 1966. — 232 с.
 Изучение отечественной иcтoриографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. — М.: Наука, 1983. — 216 с.
 К. Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины XIX века. — М.: Наука, 1990. — 264,[3] с. — ISBN 5-02-009533-8
 Государственная школа: историческая концепция К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина. — М.: ОГИ, 2004. — 506,[1] с. — ISBN 5-94282-145-3

Статьи

Награды 
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почетная грамота Президиума АН СССР (1974) — за успехи в работе, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с 250-летием АН СССР за подписью Президента АН СССР академика М. В. Келдыша
 Почетная грамота Президиума Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1976) — за активную работу по охране и пропаганде памятников и памятных мест декабристов в Российской Федерации
 Премия имени В. О. Ключевского (2014) — за серию работ по единой тематике — изучение и публикация наследия В. О. Ключевского: «В. О. Ключевский как историк русской исторической науки», «Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г.», «В. О. Ключевский. Лекции по русской истории, читанные на Высших женских курсах в Москве 1872—1875», «В. О. Ключевский. О нравственности и русской культуре. Писатели и люди искусства о Ключевском», «В. О. Ключевский. Лекции по истории Западной Европы в связи с историей России»
 Юбилейная золотая медаль (1997) — за издание книги «В. О. Ключевский. Лекции, читанные на читанные на Высших женских курсах в Москве 1872—1875»
 Архиерейская Блaгocловенная грамота Архиепископа Пензенского и Кузнецкогo Филарета (2005)
 Международный союз «Мужество и гуманизм» наградил двумя почетными грамотами (2006 и 2008 г.), почетным знаком «Мы — наследники Победы» (2009) и Благодарностью за бескорыстное служение Отчизне и поддержку Союза (2010) и др.

Примечания

Ссылки 
 

Сотрудники Института российской истории РАН
Историки России
Историки СССР
Историографы
Выпускники МГИАИ
Лауреаты премии имени В. О. Ключевского
Авторы энциклопедий и словарей
Женщины-историки